La liste des footballeurs internationaux serbes comprend tous les joueurs de football en équipe de Serbie. Cette sélection a commencé à disputer des matchs en . Cette liste ne comprend pas les sélectionnés et sélections en Yougoslavie, en  RF Yougoslavie/Serbie-et-Monténégro.

Liste 

Liste mise à jour après le match Serbie-Ukraine du .

Références

Lien externe 
  Serbia international caps | European football sur eu-football.info

Voir aussi 
 Liste des footballeurs internationaux yougoslaves
 Liste des footballeurs internationaux de Serbie-et-Monténégro

Football, liste des sélectionnés
Footballeur international serbe
Équipe de Serbie de football
Serbie
Football, liste des sélectionnés